Nördträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nördträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (26,3 ha)
Nördträsket (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn